Mad Dogs and Englishmen

Cinema 
Mad Dogs and Englishmen – film del 1995 diretto da Henry Cole.

Musica 
 Mad Dogs and Englishmen – canzone composta da Noël Coward nel 1931
Mad Dogs & Englishmen – album di Joe Cocker del 1970